Эуло́хио Марти́нес Рами́ро (; 11 июня 1935, Асунсьон — 30 сентября 1984, Барселона) — парагвайский футболист, нападающий. Играл за сборные Парагвая и Испании.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Либертад». Отыграв несколько лет на родине, парагваец перешёл в «Барселону». В этом клубе он быстро стал игроком основного состава. В первом сезоне он сыграл 23 игры и забил 9 голов. В следующем сезоне он забьёт 10 голов в 19 матчах. Лучшим для него стал сезон 1959/60, в котором он забил 23 мяча в чемпионате, а его клуб сумел стать чемпионом. Сыграв за каталонцев 225 матчей и забив 168 мячей во всех играх, он перешёл в «Эльче».

Достижения 
 Чемпион Испании (2): 1958/59 , 1959/60
 Обладатель Кубка Испании (2): 1957 , 1958/59
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1955/58 , 1958/60

Факты 
 1 мая 1957 парагваец забил 7 мячей в ворота мадридского «Атлетико».
 Забил первый гол в истории стадиона «Камп Ноу».
 В Примере сыграл 152 матча и забил 69 мячей.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика
 Выступления за сборную

Футболисты Парагвая
Футболисты Испании
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эуропа»